«Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» (с 2008 по 2012 год — Итоги года с Дмитрием Медведевым) — ежегодное мероприятие с премьер-министром РФ, которое выходило в конце года в прямом эфире телеканалов «Россия/Россия-1», «Вести/Россия-24» и «Дождь», радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM», а также интернет-портала Vesti.ru. До 2012 года прямой эфир также демонстрировался на «Первом канале» и на «НТВ» (а также на их международных версиях). Студия в телецентре «Останкино» гость программы — председатель Правительства РФ, а ранее — президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подводил итоги уходящего года и рассказывал планы на следующий год.

Самый первый эфир состоялся 24 декабря 2008 года, а самый последний — 5 декабря 2019 года.

Эфиры

24 декабря 2008 

Самый первый эфир состоялся 24 декабря 2008 года. В нём участвовали президент РФ Дмитрий Медведев, заместитель гендиректора ВГТРК Дмитрий Киселёв, заместитель гендиректора НТВ Татьяна Миткова и заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клеймёнов. В телеэфире была продемонстрирована запись этого телеинтервью с разной продолжительностью и в разное время (эфир интервью не был синхронным): первый раз запись вышла на НТВ в 19:00, продолжительность — 40 минут, на телеканале «Россия» она же вышла второй раз в 20:00, продолжительность — 56 минут, а на «Первом канале» — в третий раз в 21:00, продолжительность — 1 час 4 минуты.

24 декабря 2009 

Первая передача в новом формате состоялась 24 декабря 2009 года, и шла она не в записи вечером, как год назад, а в прямом эфире в полдень на трёх телеканалах одновременно. Ведущие программы — руководители трёх федеральных телеканалов: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор НТВ Владимир Кулистиков. Начиная эту программу, президент заявил, что РФ преодолела трудности экономического кризиса.

24 декабря 2010 

Дмитрий Медведев в эфире от 24 декабря 2010 года успел поговорить на разные темы. В частности, Президент РФ принял решение позволить женщинам самим определять период расчета пособия по беременности и родам. «Я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить такие изменения, которые позволят самой женщине определять период, с которого будет рассчитываться это пособие. Вот как она хочет, пусть так и будет» — заявил Медведев. Речь идёт о поправках в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», которые президент утвердил 8 декабря. Изменяется порядок расчета пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком до полутора лет, выплачиваемых фондом социального страхования.

Также Дмитрий Медведев сказал, что к работе МВД в целом есть большое количество нареканий, хотя в рамках подавления погромов, которые националисты устроили после убийства болельщика «Спартака», милиция действовала эффективно.

26 апреля 2012 
В декабре 2011 года, в связи с плотным графиком Дмитрия Медведева, традиционное интервью было перенесено с декабря на март 2012 года. Вопросы снова задают журналисты телеканалов. Теперь формат итогового интервью Дмитрия Медведева больше напоминает самую первую беседу (от декабря 2008 года).

Итоги года с Дмитрием Медведевым были подведены 26 апреля 2012 года в «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» и с журналистами не только государственных «Первого канала», ВГТРК, НТВ, но и независимых каналов «РЕН ТВ» и «Дождя». Вопросы действующему главе государства задавали корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущая канала «Россия-24» Анна Шнайдер, ведущий НТВ Алексей Пивоваров, ведущая и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Марианна Максимовская и главный редактор телеканала «Дождь» журналист Михаил Зыгарь. Трансляция шла на всех телеканалах-участниках, кроме «РЕН ТВ».

7 декабря 2012 

С декабря 2012 года итоговое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева стало выходить под названием «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым». Количество вещателей сократилось до трёх. Теперь прямая трансляция разговора стала выходить только на «Дожде» и телеканалах ВГТРК: «России-1» и «России-24» («Первый канал» и НТВ ограничивались только новостными репортажами о беседе в выпусках новостей, так как только телеканалы ВГТРК, согласно своему статусу, имеют право предоставлять эфир председателю Правительства). Состав участников претерпел незначительные изменения — вместо Антона Верницкого и Анны Шнайдер вопросы от «Первого канала» и ВГТРК премьеру задавали Ирада Зейналова и Сергей Брилёв. От НТВ, «РЕН ТВ» и «Дождя» участники остались прежними. В ходе беседы Дмитрию Медведеву задавались вопросы о деле «Оборонсервиса» и Сердюкове, о курении, нулевом промилле, «болотном деле» и Удальцове, ограничении свобод и «закручивании гаек», пенсионной реформе и иностранных агентах, а также о запрете гей-пропаганды и делах Геккиева и Кашина.

6 декабря 2013 

В декабре 2013 года состоялся второй «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» в качестве председателя Правительства. С этого года вопросы от НТВ вместо ушедшего с телеканала Алексея Пивоварова стал задавать ведущий программы «Центральное телевидение» Вадим Такменёв. Среди вопросов, задававшихся Дмитрию Медведеву — вопросы, посвящённые пенсионной реформе, ЖКХ, усыновлению детей, а также об экономике и о приоритетах правительства страны на ближайший год. Интервью продлилось около полутора часов.

10 декабря 2014 
10 декабря 2014 года Председатель Правительства ответил на вопросы телеведущих Ирады Зейналовой («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия-1»), Марианны Максимовской («РЕН ТВ»), Вадима Такменёва (НТВ) и Михаила Зыгаря («Дождь»).

В ходе беседы Дмитрию Медведеву задавались вопросы о присоединении Крыма и параде Победы в Севастополе. Среди других обсуждаемых тем были санкции, антисанкции, которые добавились к замедлению экономики, падение цен на нефть, падение курса рубля, повышение цен на целый ряд продуктов.

9 декабря 2015 

В декабре 2015 года состоялся четвёртый «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» в качестве председателя Правительства РФ. В этом году состав участников подвергся изменениям: вместо Вадима Такменёва от НТВ вопросы теперь задаёт Кирилл Поздняков, а от «Дождя» — Михаил Фишман вместо Михаила Зыгаря. От «Первого канала» и «России-1» вопросы снова задавали Ирада Зейналова и Сергей Брилёв. Также с этого года в беседе больше не принимает участие телеканал «РЕН ТВ» (в конце 2014 года Марианна Максимовская покинула телеканал и стала вице-президентом коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнеры»). Ему на смену пришёл телеканал РБК, представитель канала на беседе — Елизавета Осетинская.

Основные темы беседы: состояние банковской системы после санкций, антисанкции, которые добавились к замедлению экономики, падение цен на нефть, падение курса рубля, повышение цен на целый ряд продуктов, блокада Крыма, операция в Сирии и российско-турецкие отношения, расследование «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального в отношении семьи генпрокурора Юрия Чайки и протесте дальнобойщиков.

15 декабря 2016 

В декабре 2016 года состоялся очередной «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым». В этом году состав участников вновь подвергся изменениям: вместо Кирилла Позднякова вопросы задавала Ирада Зейналова, незадолго до этого перешедшая на телеканал «НТВ», а её место от «Первого канала» занял Валерий Фадеев. Телеканал «РБК» вместо Елизаветы Осетинской представлял Эльмар Муртазаев. От телеканалов «Дождь» и «Россия-1» вопросы снова задавали Михаил Фишман и Сергей Брилёв.

Основные темы беседы: увеличение бюджетных расходов на оборону, реформирование налоговой системы, приватизация компании «Роснефть», изменения тарифов на услуги ЖКХ, индексация пенсий. Также были затронуты темы «дела Улюкаева», обвинений в адрес России после доклада Макларена, итогов президентских выборов в США и выборов депутатов Государственной думы. В конце беседы Дмитрий Медведев высказал своё мнение о различных комментариях министра культуры Владимира Мединского.

30 ноября 2017 
 Впервые «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» состоялся не в декабре, а в ноябре.

В 2017 году только один телеканал сменил своего представителя: телеканал «РБК» вместо Эльмара Муртазаева представлял Игорь Полетаев. От «Первого канала», «России-1», «НТВ» и «Дождя» вопросы снова задавали соответственно Валерий Фадеев, Сергей Брилёв, Ирада Зейналова и Михаил Фишман.

Премьер-министр затронул такие темы, как стабильность российской валюты и её независимости от нефти, арест Кирилла Серебренникова, вымывание дешёвого ассортимента лекарств в аптеках, рекордные сборы урожая и падение цен на хлеб, о массовых отставках региональных губернаторов, киберсуверенитете и кибербезопасности, отношение к Дональду Трампу в качестве президента США, возможное отстранение от участия в Олимпиаде, предстоящие выборы в России, фильм-расследование «Фонда борьбы с коррупцией» «Он вам не Димон». В конце беседы Дмитрий Медведев высказал напутственные слова следующему Председателю Правительства России.

6 декабря 2018 

В 2018 году «Первый канал» представлял Пётр Толстой (заменил Валерия Фадеева), а от телеканала «РБК» вместо Игоря Полетаева участвовал Илья Доронов. От «России-1» и «НТВ» вопросы снова задавали соответственно Сергей Брилёв и Ирада Зейналова. В беседе больше не принимает участие телеканал «Дождь», телеканал-участник вместо него стал определяться по принципу ротации региональных телеканалов. Первым таким представителем стала журналист телеканала «Томское время» Ирита Минина.

5 декабря 2019 
В 2019 году формат разговора сменился на пресс-конференцию, где вопросы Дмитрию Медведеву задавали представители всех 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, так как в этом году Россия уже перешла на цифровое телевидение. Прямой разговор с Дмитрием Медведевым модерировала Александра Суворова (Россия-24).

Трансляция шла на телеканалах «Россия-1», «Россия-24», «ОТР», «Мир», «Мир 24» и «Звезда», на радиоканалах «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» и на официальных каналах правительства в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube. 

Для Дмитрия Медведева это был последний «Прямой разговор с Дмитрием Медведевым» в момент работы председателем правительства.

Вопросы задавали:

Похожие интервью 
 В течение 2009 года Дмитрий Медведев ежемесячно давал интервью федеральным каналам: «Первому каналу», «России» и «НТВ» (телеканалы менялись каждый месяц по очереди). Они выходили, как правило, по воскресеньям в итоговых информационно-аналитических программах телеканалов. Основной темой всех интервью стала борьба России с последствиями экономического кризиса.
 30 сентября 2011 года в 20:30 МСК для Москвы и Московской области (в остальных регионах России не показано) была показана запись интервью Константина Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова с Дмитрием Медведевым. Оно было записано на подмосковной резиденции 29 сентября. На нём Дмитрий Медведев сказал, что он не хочет избираться президентом на второй срок.

Примечания 

Телепередачи телерадиокомпании «Мир»
Телепередачи телеканала «Дождь»
Телепередачи РБК
Телепередачи телеканала «Звезда»
Телепередачи ОТР
Телепередачи НТВ
Телепередачи телеканала «Россия-24»
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи Первого канала
Телепередачи, запущенные в 2008 году
Президентство Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев